France Investissement est un dispositif d’État mis en place en  en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations et des investisseurs institutionnels privés.

Investisseurs privés
 AGF
 Ardian (ex Axa Private Equity)
 Groupe Caisse d'épargne
 Finama
 Natixis Private Equity
 Société Générale Asset Management

Objectifs
« accroître l’offre de financement en fonds propres pour les PME afin d’accompagner leur développement dans la durée et stimuler leur croissance »
« renforcer les capacités d’intervention des acteurs du marché du capital risque et du capital développement »

Liens externes
Site officiel

Entreprise du secteur financier ayant son siège en France
Institution en France